Malinka bezeichnet:
 Malinka, seit 2008: Adam-Małysz-Schanze, Skisprungschanze in der Stadt Wisła, Woiwodschaft Schlesien, Polen
 Malinka (Wisła), Ortsteil der Stadt Wisła, Powiat Cieszyński, Woiwodschaft Schlesien, Polen
 Malinka (Weichsel), Gebirgsbach in den Schlesischen Beskiden, Polen
 Malinka (Wydminy), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1930: Mallinken, 1930 bis 1945 Birkfelde, Kreis Lötzen, Ostpreußen